Андрей Диваков:
* Диваков, Андрей Вадимович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Диваков, Андрей (род. 1977) — белорусский футбольный судья.